Björn Berg kan syfta på olika personer:

 Björn Berg (1910–1964), militär.
 Björn Berg (1923–2008), illustratör.
 Björn Berg (född 1972), beachvolleybollspelare.